Goudie est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Alexander Goudie (1933-2004), peintre figuratif écossais
 (né en 1945), géographe et auteur britannique
 (1899-1964), trompettiste de jazz américain
 (né en 1956), journaliste à la télévision américain
 (1902-1982), écrivaine canadienne
 (né en 1987), joueur de criquet écossais
 (1769-1836), homme politique américain de la Pennsylvanie
 (né en 1968), chanteur et compositeur cubain-américain
 (né en 1939), canadien, personnalité de la télévision
, femme politique canadienne
 (né en 1976), artiste et présentateur de télévision écossais
Mary Goudie (né en 1946), membre britannique de la chambre des Lords
 (né en 1985), chanteur et parolier canadien
 (né en 1952), femme politique néo-zélandaise

Voir aussi
, groupe rock américain

Homonymie de patronyme